Пражское восстание:
 Пражское восстание сословий (1547 год)
 Пражское восстание (1848)
 Пражское восстание (1945) 
 Пражскего повстани (станция метро)

См. также 
 Пражская весна (1968)